Тампере:
 Тампере — город на юге Финляндии.
 Тампере, Херберт Тохверович (1909—1975) — советский эстонский фольклорист и музыковед.
 «Тампере» — кинотеатр в Киеве.

См. также 
 Тампере Юнайтед